City Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 City Hotel (Iowa), NRHP-Nr. 07001031
 City Hotel (Kalifornien), NRHP-Nr. 83001248
 City Hotel (Louisiana), NRHP-Nr. 93000317
 City Hotel (Wisconsin), NRHP-Nr. 84000642